Název Viničný potok má více vodních toků:

 Viničný potok (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okresech Košice-okolí a Košice I
 Viničný potok (přítok Ipľu) – pravostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Viničný potok (přítok Stracinského potoka) – levostranný přítok Stracinského potoka na Slovensku v okrese Veľký Krtíš